Спортивный клуб «Ольденбург» — спортивный футбольный клуб из Ольденбурга, Германия. Выступает в «Региональной лиге „Север“».

История 
Клуб был создан 17 октября 1897 года, командой учеников высшей школы, и назывался в то время «ФК 1897 Ольденбург». В результате объединения с командой «ФВ Германия 1903 Ольденбург» в 1919 году был образован клуб с нынешним названием. До 1990-х годов особых успехов клуб не показывал, в основном находясь в третьем по силе дивизионе Германии (в то время ещё полупрофессиональном).

И только в начале 1990-х наступил период наибольшего расцвета клуба. В сезоне 1989/90 он занял первое место в «Любительской Оберлиге» (Север) и вышел во «Вторую Бундеслигу», где продержался три года, чего до этого никогда не происходило. Однако после соединения Второй Бундеслиги из нескольких групп в одну клуб занял 22-е место и снова оказался в третьем дивизионе страны, где играл до 2000-х годов.

В сезоне 1999/00 он занял 18-е место и опутился в Оберлигу, к тому времени четвёртый по силе футбольный дивизион, а затем с 2004 года в «Нижнюю Саксонию — Запад» (сейчас «Оберлига — Нижняя Саксония»), пятый по силе дивизион, где он находится и до нынешнего времени.

Результаты

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#0B9952" align="left" |
|----- bgcolor="#0B9952"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#0B9952" align="left" |
|----- bgcolor="#0B9952"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#0B9952" align="left" |
|----- bgcolor="#0B9952"

Тренерский штаб

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 VfB Oldenburg на abseits-soccer.com 

Футбольные клубы Германии
Спортивные клубы Ольденбурга